Kühnlenz ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Kühnlenz (1906–1975), deutscher Jurist und Schriftsteller
 Holger Kühnlenz (* 1961), deutscher Politiker (AfD)
 Lutz Kühnlenz (* 1965), deutscher Rennrodler
 Wolfgang Kühnlenz (1925–2008), deutscher Filmproduktionsleiter